Amy Frazier era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale 4–6, 6–1, 6–3 Chanda Rubin.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

East West Bank Classic 1995